24 канал может означать:

 24 канал (Украина) — украинский телеканал.
 24 канал (Россия) — телеканал, транслировавшийся в эфире Москвы.